Rastila může být:

 Rastila - městská čtvrť, okrsek Vuosaari, Východní hlavní obvod, Helsinky, Finsko.
 Rastila Camping - kemp, Rastila, Helsinky, Finsko.
 Rastila (stanice metra) - stanice metra, Rastila, Helsinky, Finsko.
 pláž Rastila - pláž, Rastila, Helsinky, Finsko.